Tomek est un prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1984), rameuse olympique américaine
 (née en 1969), gardien tchèque de football

Prénom
 (né en 1976), illustrateur et animateur polonais
 (né en 1957), mathématicien américano-polonais
Tomek Bork (né en 1952), acteur polonais
Tomek Iwan (né en 1971), joueur polonais de football
Tomek Jarolim (né en 1983), artiste plasticien et designer français
Tomek Mackiewicz (né en 1975), alpiniste polonais
Tomek Steifer (1955-2015), artiste peintre polonais

Voir aussi
DJ Tomekk, producteur et disc jockey polonais
, série de neuf nouvelles polonaises

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom